Prins Carl Christian av Hohenzollern-Sigmaringen Carl Christian Friedrich Johannes Meinrad Maria Hubertus Edmund, född  5 april 1962 i München är äldste son till prinsessan Birgitta, kung Carl XVI Gustafs näst äldsta syster, och hennes make, prins Johann Georg av Hohenzollern-Sigmaringen.

Prins Carl Christian är bosatt i sin födelsestad, och arbetar för ARRI Group, ett företag som tillverkar och säljer kameror och annan foto- och filmutrustning. Han gifte sig i 8 juli 1999 med Nicole Helene Neschitsch (född 22 januari 1968) och har med henne en son, prins Nicolas Johann Georg Maria von Hohenzollern-Sigmaringen, född 22 november 1999.

Anfäder 

Huset Hohenzollern
Födda 1962
Män
Levande personer